Райниккендорф ():
 Округ Райниккендорф — городской округ в Берлине (Германия).
 Райниккендорф — район в Берлине, историческое поселение, давшее название округу.
 Альт-Райниккендорф — железнодорожная станция в Берлине (до 1995 года — Райниккендорф)